Moesel, een wijk in Weert
SV Moesel, voormalige voetbalvereniging uit de Weerter wijk, opgegaan in MMC Weert
Moezel, een rivier in Duitsland, Frankrijk en Luxemburg